famille
 famille Allegrini, une famille d'artistes italiens, des peintres baroques ;
 Flamminio Allegrini da Cantiano (?-1635), peintre baroque italien ;
 Francesco Allegrini da Gubbio (1587-1663), peintre baroque italien ;
 Flaminio Allegrini (1624-1684), peintre baroque italien ;
 Anna Angelica Allegrini (), artiste peintre italienne ;

autres personnalités
  (1982-), joueuse italienne de badminton ;
  (1960-), femme politique italienne ;
 Mirko Allegrini (1981-), cycliste italien.